Norsa (menzionato anche come Norzi, Nortsi, de Nursia, da Norcia, da Norsa) è un cognome ebraico italiano, appartenente ad un'illustre famiglia Italkim, originaria di Norcia, in seguito trasferitasi a Mantova nel XV secolo e presente a Milano a partire dal XIX secolo in seguito al processo di emancipazione.

Persone 
 David Aron Norsa (1807-1886), giornalista e scrittore italiano
 Elisa Norsa (1868-1939), naturalista e giornalista italiana
 Emilio Norsa, presbitero e musicista italiano
 Franca Maria Norsa, meglio nota come Franca Valeri, attrice e sceneggiatrice italiana
 Giuseppe Norsa, calciatore italiano
 Hannah Norsa, attrice e cantante inglese
 Ines Norsa Tedeschi, attivista politica e giornalista italiana, tra i fondatori assieme al marito Vittorio Tedeschi dei Fasci italiani di combattimento a Piazza San Sepolcro
 Jedidiah Solomon ben Abraham Norzi (1560-1616), rabbino ed esegeta mantovano, autore di un importante commentario del Testo masoretico
 Manuela Vitali Norsa, meglio nota come Manuela Dviri, scrittrice, blogger e insegnante italiana naturalizzata israeliana
 Medea Norsa, filologa classica, grecista e papirologa italiana
 Michele Norsa, manager italiano
 Umberto Norsa, letterato e poliglotta italiano

Luoghi 
 Sinagoga Norsa Torrazzo, luogo di culto israelitico e monumento nazionale

Altro 
 Norsa (famiglia)

Note